Kai Suikkanen (né le  à Parkano en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Kärpät Oulu, il commence sa carrière en senior dans la I divisioona en 1976. De 1981 à 1984, il part en Amérique du Nord. Il dispute deux matchs dans la Ligue nationale de hockey avec les Sabres de Buffalo. Il remporte la Coupe Calder 1983 avec les Americans de Rochester. Il décroche la SM-liiga 1981 avec le Kärpät Oulu et 1991 avec le TPS Turku. Il met un terme à sa carrière de joueur en 1991.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il participe aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1975-1976|| Kärpät Oulu Jr.|| Finlande Jr.|| 34|| 28|| 7|| 35|| 46|| || || || || 
|-
| 1976-1977|| Kärpät Oulu || I divisioona || 16|| 15|| 4|| 19|| 16|| || || || || 
|-
| 1977-1978|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 35|| 21|| 6|| 27|| 19|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| Karpat Oulu|| SM-liiga|| 36|| 16|| 6|| 22|| 65|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 36|| 21|| 17|| 38|| 18|| 6|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 1980-1981|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 33|| 20|| 11|| 31|| 60|| 11|| 5|| 2|| 7|| 32
|-
| 1981-1982|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Americans de Rochester|| LAH|| 71|| 34|| 33|| 67|| 32|| 9|| 4|| 2|| 6|| 4
|-
| 1982-1983|| Sabres de Buffalo|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Americans de Rochester|| LAH|| 66|| 33|| 44|| 77|| 65|| 16|| 7|| 7|| 14|| 21
|-
| 1983-1984|| Americans de Rochester|| LAH|| 15|| 7|| 10|| 17|| 2|| || || || || 
|-
| 1983-1984|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 23|| 9|| 4|| 13|| 20|| 10|| 6|| 4|| 10|| 8
|-
| 1984-1985|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 22|| 8|| 6|| 14|| 47|| 7|| 2|| 3|| 5|| 4
|-
| 1985-1986|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 33|| 26|| 10|| 36|| 34|| 4|| 0|| 0|| 0|| 24
|-
| 1986-1987|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 44|| 24|| 25|| 49|| 30|| 9|| 7|| 1|| 8|| 6
|-
| 1987-1988|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 26|| 17|| 14|| 31|| 25|| || || || || 
|-
| 1988-1989|| Kärpät Oulu || SM-liiga|| 33|| 13|| 10|| 23|| 16|| || || || || 
|-
| 1989-1990|| Kärpät Oulu || I divisioona || 35|| 17|| 24|| 41|| 31|| || || || || 
|-
| 1990-1991|| TPS Turku|| SM-liiga|| 41|| 4|| 3|| 7|| 6|| 9|| 1|| 1|| 2|| 2

| 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||

Au niveau international 

| 1978 || align="left"|Championnat du monde junior || 6|| 5|| 2|| 7|| 9|| || align="left"| Sixième place
|-
| 1979 || align="left"| Championnat du monde junior || 6|| 1|| 2|| 3|| 0|| -4||align="left"| Quatrième place
|-
| 1986 || align="left"|Championnat du monde || 10|| 0|| 3|| 3|| 4|| +3|| align="left"|Quatrième place
|-
| 1988 || align="left"|Jeux olympiques || 8|| 1|| 0|| 1|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent

Trophées et honneurs personnels 
 Mestis 
2006-2007 : nommé entraîneur de la saison.
2007-2008 : nommé entraîneur de la saison.
 SM-liiga
 2010 : remporte le trophée Kalevi-Numminen.

Références 

Naissance en juin 1959
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Entraîneur finlandais de hockey sur glace
Champion de la Coupe Calder
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Médaillé d'argent olympique finlandais
Joueur du Hokki Kajaani
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Kalevi-Numminen